Rouge (französisch „rot“) steht für:

 Rouge (Kosmetik), Kosmetikartikel
 Rouge (deutsche Band), deutsches Mädchenduo
 Rouge (brasilianische Band), brasilianische Popband
 Rouge, US-amerikanische Band, siehe Desmond Child
 Rouge (Film), Film von Stanley Kwan (1987) 
 Rouge ist die Kurzform des Originaltitels des Films Drei Farben: Rot von Krzysztof Kieślowski

Rouge ist der Familienname folgender Personen:
 Candy de Rouge (* 1944), deutscher Produzent und Liedtexter
 Frédéric Rouge (1867–1950), Schweizer Maler 
 Georges Louis Le Rouge (um 1707–um 1790), Kartograph, Architekt, Zeichner und Kupferstecher

 Jasmine la Rouge (* 1984), rumänische Pornodarstellerin
 Nicolas Le Rouge, wahrscheinlich eigentlicher Name von Louis Remy de la Fosse (um 1659–1726), französischer Architekt
 Michel Rouge (* 1950), französischer Comiczeichner
 Sarah Rouge, auch Poison Rouge, italienische Filmschauspielerin und -regisseurin

Rõuge ist der Name folgendes Ortes:
 Rõuge, Ort in Estland

Siehe auch:
 Rougé (Begriffsklärung)
 Rouge River
 Mount Rouge, Berg im Grahamland, Antarktika